Alexander Young (1937-2017), calciatore scozzese
 Alexander Mafion Young (n. 1989), cestista statunitense
 Alexander Simpson Young (1880-1959), calciatore scozzese
 Alex Young (1994-), atleta statunitense